La Place Clichy (Renoir), schilderij van Pierre-Auguste Renoir uit ca. 1880
Vue prise près de la Place Clichy, schilderij van Édouard Manet
La Place Clichy (Bonnard), schilderij van Pierre Bonnard uit 1898
La Place Clichy, socle de la statue, schilderij van Édouard Vuillard

Zie ook
Place de Clichy
Place de Clichy (metrostation)